Bobrza – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Miedziana Góra.
 Bobrza – rzeka, prawy dopływ Czarnej Nidy